Osoby o tym nazwisku:
 Edward Robakiewicz – polski oficer
 Józef Robakiewicz – polski piłkarz
 Maciej Robakiewicz – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Ryszard Robakiewicz – polski piłkarz i trener piłkarski
 Zbigniew Robakiewicz – polski piłkarz
 Zygmunt Robakiewicz – polski starosta